Монже () — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Монже () — коммуна во Франции, в департаменте Ланды.
 Монже () — коммуна во Франции, в департаменте Сона и Луара.
 Монже () — коммуна во Франции, в департаменте Тарн.